Войнилово — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Войнилово — агрогородок в Червенском районе Минской области.
 Войнилово — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

См. также 
 Войнилов — посёлок городского типа в Калушском районе Ивано-Франковской области Украины.